17-й Кубок чемпионов Содружества прошёл с 17 по 25 января 2009 года в Москве.

Вместо чемпиона Грузии «Динамо» Тбилиси в турнире принял участие чемпион Финляндии «Интер» Турку. Занявший в чемпионате Узбекистана второе место «Пахтакор» Ташкент выступил вместо чемпиона — футбольного клуба «Бунёдкор» Ташкент, который должен был принять участие в отменённом Кубке Первого канала.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа В 

* Молодёжная сборная России выступала только на групповом этапе (без права выхода в плей-офф).

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Кубок чемпионов Содружества

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf
 Статистика на сайте footballfacts.ru

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Москве
2009 год в Москве